Зубчанинов — русская фамилия. Известные носители:

 Зубчанинов, Евгений Андреевич (1865—1935) — русский инженер-путеец.
 Зубчанинов, Сергей Иванович (1864—1935) — русский государственный деятель.